Kaplický je české příjmení:

 Jan Kaplický (1937–2009) – architekt
 Josef Kaplický (1889–1962) – malíř, grafik a sochař
 Václav Kaplický (1895–1982) – spisovatel
 Eliška Kaplický Fuchsová (1978) – česká filmová producentka, vdova po Janu Kaplickém